Vettio Agorio Pretestato, uomo politico dell'Impero romano
 San Pretestato, vescovo di Rouen
 Pretestato, titolare delle Catacombe di Pretestato